Пфеффенхаузен () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ландсхут. Население составляет 4732 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 71,79 км². Официальный код  —  09 2 74 172.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии